Общественное Объединение 

«КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЫ»

ИСТОРИЯ СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЫ               

В 1896 году соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета были включены в программу первых Олимпийских игр 1896 года, а с 1897 года регулярно стали проводиться Чемпионаты Мира по пулевой стрельбе.

До 1958 г. в чемпионатах мира участвовали только мужчины, а с 1958 г. проводятся соревнования и среди женщин. 

Начиная с 1994 г. на главных Чемпионатах Мира участников стали разделять на две возрастные категории: взрослые спортсмены (мужчины и женщины) и юниоры (юноши и девушки не старше 21 года). 

В 1897 г. первый Чемпионат Мира собрал всего 25 участников, то на Чемпионат 2002 года в Лахти прибыло более 2000 стрелков, представлявших национальные Федерации 90 стран. В течение всей истории проведения Чемпионатов Мира неоднократно изменялись содержание и правила выполнения упражнений, а также пересматривались требования к оружию и мишеням.

Всего на Олимпийских Играх в пулевой и стендовой стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ:        

Федерация ведет активную работу в следующих направлениях:

- Развитие и популяризация стендовой и пулевой стрельбы в Республике Казахстан.

- Создание технической базы, практическая и методологическая помощь в создании стрелковых клубов и строительстве стрелковых площадок в Республике Казахстан.

- Пропаганда и развитие стрелковых видах спорта среди детей и молодежи, привлечение спонсоров на поддержку детского и юниорского спорта.

- Поддержка национальной сборной команды Республики Казахстан по стрелковым видам спорта в ее участии на всех международных турнирах (Чемпионатах мира, Кубках мира, Чемпионатах Азии и др.)

- Индивидуальная поддержка спортсменов (стипендия за выдающиеся результаты).

- Судейская работа (проведение аттестации судей на подтверждение квалификационной категории, повышение квалификаций судей).

- Проведение соревнований в Республике Казахстан.

- Поддержка ветеранов стендовой стрельбы (наличие ветеранского зачета во всех соревнованиях федерации, оплата взносов и бесплатное предоставление патронов, привлечение ветеранов к спортивным мероприятиям Федерации).    

ИСТОРИЯ  ОО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЫ»

Общественное Объединение «КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ СТРЕЛЬБЫ» открылась 15 марта 2009 года.

В ней функционируют 2 вида спорта: пулевая и стендовая стрельба.

Адрес организации: Республика Казахстан, город Шымкент, проспект Жибек Жолы, д.43.

Тел.: +7 (727) 294-43-34

сайт  http://shooting-sports.kz

ФЕДЕРАЦИЯ ПРИЗНАНА НАЦИОНАЛЬНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ КОМИТЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20130518215841/http://sk-sport.kz/fund/federation/9

Стрелковый спорт в Казахстане
Стрелковый спорт